Portugalia:
 Ponta Delgada – miasto i gmina na Azorach
 Ponta Delgada – miejscowość na Azorach, w gminie Santa Cruz das Flores
 Ponta Delgada – miejscowość na Maderze, w gminie São Vicente

Zobacz też:
 Ponta